Idria ist

 die deutsche bzw. italienische Bezeichnung der slowenischen Gemeinde Idrija
 eine Stadt im San Benito County (Kalifornien), siehe Idria (Kalifornien)
 eine Sonderform von geklöppelter Spitze, siehe Idria-Spitze
 ein Synonym der Pflanzengattung Fouquieria